Vermeiren ist der Familienname folgender Personen:

 Hilaire Marie Vermeiren MSC (1889–1967), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Coquilhatville
 Paul Vermeiren (* 1963), belgischer Bogenschütze